Финал Кубка Стэнли 2016 — решающая серия розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли в сезоне Национальной хоккейной лиги 2015/2016 годов. В финале принимали участие чемпионы Восточной и Западной конференций, «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс» соответственно. Серия стартовала 30 мая на домашней площадке «Питтсбурга» и завершилась 12 июня победой «Пингвинз» в шестом матче. Обладателем Конн Смайт Трофи стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Формат финала 
Финальная серия состоит максимум из семи игр и ведётся до четырёх побед, в формате -Д--Г-Д-Г-Д. Преимущество домашней площадки получает команда, занявшая наивысшее место в лиге по итогам регулярного чемпионата.

Путь к финалу

Питтсбург Пингвинз 

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял 2-е место в Столичном дивизионе вслед за «Вашингтон Кэпиталз», набрав 104 очка (48 побед, 26 поражений, 8 поражений в овертайме)

В первом раунде «Пингвинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в пяти матчах. В следующем раунде в шести матчах был обыгран обладатель Президентского кубка, «Вашингтон Кэпиталз». В финале конференции, «пингвины» в семи матчах победили «Тампу».

Этот финал для «Питтсбург Пингвинз» является пятым в истории. Клуб уже имеет в своём активе три Кубка Стэнли, последний из которых был выигран в 2009 году.

Сан-Хосе Шаркс 

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Хосе» с 98 очками (46 побед, 30 поражений, 6 поражений в овертайме) занял 3-е место в Тихоокеанском дивизионе, пропустив вперёд «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз».

В первом раунде «Шаркс» в пяти матчах обыграли другую команду из Калифорнии, «Лос-Анджелес Кингз». Во втором раунде в семи матчах был обыгран «Нэшвилл Предаторз», а в финале Западной конференции «акулы» в 6-матчевой серии одержали победу над «Сент-Луис Блюз».

«Сан-Хосе Шаркс» ранее никогда не участвовали в финале Кубка Стэнли.

Результаты матчей в регулярном чемпионате

Плей-офф

Арены

Ход серии 
Начало матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC-4).

Матч № 1 

Счёт в матче был открыт в середине первого периода игроком «Питтсбурга» Брайаном Растом. Через минуту «пингвины» удвоили разрыв в счёте благодаря голу Конора Шири. В дебюте второго периода «Шаркс» отыгрывают одну шайбу, забив гол в большинстве, а под занавес второй двадцатиминутки сравнивают счёт в матче. За две с половиной минуты до конца основного времени матча, Ник Бонино выводит хозяев вперёд и устанавливает окончательный счёт встречи — 3:2 в пользу «Питтсбург Пингвинз».

Счёт в серии: 1—0 в пользу «Питтсбурга»

Матч № 2 

В середине первого периода нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел открыл счёт в матче. Гости смогли отыграться за 4 минуты до конца основного времени благодаря голу защитника Джастина Брауна. Матч перешёл в дополнительное время, где новичок «пингвинов» Конор Шири принёс победу своей команде.

Счёт в серии: 2—0 в пользу «Питтсбурга»

Матч № 3 

Счёт в матче был открыт на шестой минуте первого периода защитником «Пингвинз» Беном Лавджоем. Хозяева смогли отыграться спустя 4 минуты, автором гола стал Джастин Браун. Менее чем за минуту до конца второго периода Патрик Хёрнквист подправил бросок Лавджоя и снова вывел «пингвинов» вперёд. В середине третьего периода Джоэл Уорд делает счёт равным. В основное время голов больше забито не было и игра перешла в дополнительное время. На 13-й минуте овертайма Йоонас Донской, выкатившись из-за ворот, точно пробил под перекладину и принёс первую победу «Сан-Хосе» в финале.

Счёт в серии: 2—1 в пользу «Питтсбурга»

Матч № 4 

Перед стартом матча, гимн США исполнила группа «Metallica» в стиле метал. Первый гол в матче был забит на 8-й минуте 1-го периода защитником «Пингвинз» Иэном Коулом. В дебюте 2-го периода Евгений Малкин замкнул прострельную передачу от Фила Кессела и удвоил преимущество «Питтсбурга». В середине 3-го периода игрокам «Сан-Хосе» удалось сократить счёт в матче до минимального, однако за две минуты до сирены, Эрик Фер забивает третью шайбу «пингвинов» в матче и приносит своему клубу победу со счётом 3:1.

Счёт в серии: 3—1 в пользу «Питтсбурга»

Матч № 5 

Спустя всего три минуты после начала матча, «Сан-Хосе» уже вёл со счётом 2:0 благодаря быстрым голам Брента Бёрнса и Логана Кутюра. После чего «Питтсбург» полностью завладел инициативой в матче и на пятой минуте первого периода смог сократить счёт усилиями Евгения Малкина, реализовавшего большинство, а в следующей же атаке Карл Хагелин сравнял счёт. За 5 минут до конца первой двадцатиминутки хоккеисты из Сан-Хосе организовали атаку в зоне «Пингвинз» и смогли снова выйти вперёд в счёте, автором гола стал Мелкер Карлссон. На протяжении оставшихся двух периодов «пингвины» постоянно атаковали, создавая множество опасных моментов, однако оборонительные действия игроков «Шаркс» и уверенная игра на последнем рубеже Мартина Джонса не позволили сопернику сравнять счёт. В концовке основного времени матча Джо Павелски поразил пустые ворота «Питтсбурга» и гарантировал «акулам» победу в пятом матче серии. Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс совершил 44 сэйва, что стало новым рекордом НХЛ по количеству отражённых бросков в одном матче финальной серии.

Счёт в серии: 3—2 в пользу «Питтсбурга»

Матч № 6 

Счёт был открыт на 9-й минуте матча защитником «Питтсбурга» Брайаном Дюмулином, реализовавшим большинство. На 27-й минуте Логан Кутюр сравнял счёт, но уже в следующей же атаке Крис Летанг снова выводит гостей вперёд. За полторы минуты до финальной серены «Сан-Хосе» меняет вратаря на шестого полевого игрока, но пропускает гол в пустые ворота. «Питтсбург» побеждает в матче со счётом 3:1 и выигрывает 4-й Кубок Стэнли в своей истории. Самым ценным игроком плей-офф был признан капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.

Итог серии: победа «Питтсбурга» со счётом 4—2

Составы команд

Питтсбург Пингвинз

Сан-Хосе Шаркс

Обладатели Кубка Стэнли 2016 

Указаны игроки, тренеры и сотрудники фронт-офиса, чьи имена выгравированы на Кубке Стэнли

Вратари:
 29 Марк-Андре Флёри
 30 Мэтт Мюррей
 37 Джефф Заткофф

Защитники:
 3 Олли Мяяття
 4 Джастин Шульц
 6 Тревор Дэйли
 8 Брайан Дюмулин
 12 Бен Лавджой
 28 Иэн Коул
 58 Крис Летанг

Крайние нападающие:
 9 Паскаль Дюпюи
 14 Крис Кунитц — А
 16 Эрик Фер
 17 Брайан Раст
 34 Том Кюнхакль
 43 Конор Шири
 62 Карл Хагелин
 72 Патрик Хёрнквист
 81 Фил Кессел

Центральные нападающие:
 7 Мэтт Каллен
 11 Кевин Портер
 23 Ник Бонино
 71 Евгений Малкин — А
 87 Сидни Кросби — К

Главный тренер:
 Майк Салливан
Ассистенты:
 Жак Мартен
 Рик Токкет
Тренеры:
 Майк Бэйлс
 Марк Рекки

Генеральный менеджер:
 Джим Рутерфорд
Ассистенты:
 Джейсон Боттерилл
 Билл Герин

Владельцы:
 Марио Лемьё
 Рональд Беркл
 Уильям Кэсслинг
Президент:
 Дэвид Морхаус

Примечания

Комментарии

Источники 

НХЛ в сезоне 2015/2016
2016 год в хоккее
Плей-офф Кубка Стэнли
Финалы Кубка Стэнли
Май 2016 года
Июнь 2016 года
Спортивные соревнования в Питтсбурге
Спортивные соревнования в Сан-Хосе (Калифорния)